Анхава () — финская фамилия. Известные носители:

 Анхава, Мартти (род.1955) — финский писатель, переводчик и независимый журналист.
 Туомас Анхава (1927—2001) — финский поэт, переводчик, литературный критик.